Gerade Straße steht für:
 Gerade Straße (China), eine 800 km lange Kaiserstraße in China
 Gerade Straße (Damaskus), eine 1570 m lange Straße in der Altstadt von Damaskus